Серхі Бругера і Торнер () — іспанський тенісист, олімпійський медаліст, дворазовий чемпіон Ролан-Гарросу.

Срібну олімпійську медаль Бругера виборов на Олімпіаді 1996 року, що проходила в Атланті. У фіналі  він поступився американцю Андре Агассі.

Бругера — єдиний тенісист з позитивним співвідношенням виграшів та програшів проти водночас Піта Сампраса та Роджера Федерера. Його перемога над Федерером 6-1, 6-1 — найважча поразка Роджера в кар'єрі.

Значні фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Одиночний розряд: 3 (2–1)

Олімпіади

Одиночний розряд: 1 срібна медаль

Фінали турнірів Мастерс 1000

Одиночний розряд

Пари: 1 (1–0)

Зовнішні посилання 
 Досьє на сайті Асоціації тенісних професіоналів

Виноски 

Іспанські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1992
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Олімпійські медалісти з тенісу
Іспанські срібні олімпійські медалісти
Переможці турнірів Великого шлему в одиночному розряді